Войнова:

 Войнова  — село в Страшенском районе Молдавии. 
 Войнова, Анастасия Сергеевна (род. 1993) — российская трековая велогонщица.
 Войнова, Ваня (1934—1993) — болгарская баскетболистка.
 Войнова, Елена Николаевна (род. 1985) — российская легкоатлетка.

См. также 
 Войнов